Flucht aus dem Eis steht für:
 Flucht aus dem Eis (1992), Film des neuseeländischen Regisseurs Vincent Ward
 Fluch aus dem Eis (2011), siehe Die Reise der Dinosaurier – Flucht aus dem Eis, Dokumentarfilm des Regisseurs Matthew Thompson